Teyumbaita (betekent 'hagedis (teyú) en papegaai (mbaitá)' in de Braziliaanse inheemse Tupi-Guaraní-taal naar de kenmerkende snavel) is een geslacht van uitgestorven hyperodapedontine rhynchosauriërs uit het Laat-Trias (Vroeg-Norien) van Paleorrota, Rio Grande do Sul, Zuid-Brazilië . 

De fossielen bestaan uit het holotype  UFRGS-PV -0232-T, een gedeeltelijk skelet met schedel. Toegewezen zijn het gedeeltelijke skelet met bijna volledige schedel UFRGS-PV-0290-T, het fragmentarische skelet UFRGS-PV-0420T en de rechteronderkaak UFRGS-PV-0418T. Ze werden ontdekt in het onderste deel van de Caturrita-formatie en werden voor het eerst toegewezen aan het geslacht (nu beschouwd als een nomen dubium) Scaphonyx als een S. sulcognathus. De soortaanduiding betekent "de trogkaak". Deze laatste soort werd in 2010 door Felipe Chinaglia Montefeltro, Max Cardoso Langer en Cesar Leandro Schultz aan zijn eigen geslacht toegewezen. De typesoort is Scaphonyx sulcognathus. De combinatio nova is Teyumbaita sulcognathus. 

Uitgebreid fossiel materiaal van een tweede, nog niet nader genoemde soort, waaronder het skelet CRILAR-Pv 586, is bekend van de Hoyada del Cerro Las Lajas-vindplaats van de Ischigualasto-formatie (Argentinië).

Fylogenie 
Cladogram naar Montefeltro, Langer and Schultz (2010):

Uitgestorven reptielen